Октя́брьский () — хутор в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея России. Входит в состав Кировского сельского поселения.

Население

Улицы 
 Октябрьская,
 Северная,
 Южная.

Примечания

Ссылки 
 Октябрьский (хутор)

Населённые пункты Майкопского района
Майкопский район